Чехословацкие мятежи:
 Восстание Чехословацкого корпуса
 Чехословацко-венгерская война
 Ввод войск в Чехословакию (1968)

См. Также 

 Пражское восстание
 Словацкое восстание